Япония дебютира на олимпийски игри през 1912 г. и участва в почти всички игри оттогава насам. Страната не е поканена да участва в игрите през 1948 г. след Втората световна война. През 1980 г. Япония е част от бойкота на летните олимпийски игри в Москва. Страната печели първите си медали през 1920 г. и първите си златни медали през 1928 г. След летните олимпийски игри през 2016 г. японски атлети са спечелили общо 439 медала от летни олимпийски игри (с изключение на състезанията по изкуство на летните олимпийски игри през 1936 г.), като най-големият им брой медали са в джудото. Япония е спечелила и 45 медала от зимни олимпийски игри.

Японският олимпийски комитет е създаден през 1911 г. и е признат през 1912 г.

Домакинства на олимпийски игри 
Япония е домакин на олимпийски игри три пъти и е планувано четвърто домакинство през 2020 г.

Таблици с медали 
червената рамка показва, че турнирът е домакински

Медали от летни олимпийски игри

Медали от зимни олимпийски игри

Медали по спорт от летни олимпийски игри

Медали по спорт от зимни олимпийски игри

Бележки

Външни препратки 
 
 
 
  

Олимпийски игри
Страни на олимпийските игри